Фінал кубка африканських націй 2013 — останній матч на кубку африканських націй 2013 року, який відбувся 10 лютого 2013 року на стадіоні «ФНБ-Стедіум» у Йоганнесбурзі (ПАР).

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Сайт КАФ 

2013
Кубок африканських націй 2013
2013 у футболі